Пацко Ярослав Володимирович (7 червня 1938, Вінниця — 1 січня 2007) — нейроонколог, мікронейрохірург, доктор медичних наук, професор. 
 Пацко Володимир Михайлович (нар. 1908 — ?) — радянський діяч.